Пога́нка:

 Поганка — собирательное разговорное название несъедобных, ядовитых грибов.
 Бледная поганка — ядовитый гриб из рода Мухомор.
 Поганка — название различных птиц из семейства Поганковые, в частности, из рода Поганки.

Реки

См. также 
 Поганка (птица)